Александър Цветков може да се отнася за:
 Александър Цветков (офицер) (1869 – ?), български офицер, генерал-майор
 Александър Цветков (шахматист) (1914 – 1990) – български шахматист
 Александър Цветков (политик) (р. 1967) – български политик
 Александър Цветков (футболист) (р. 1990) – български футболист
 Александър Цветанов (музикант) – български цигулар